Подо́льский () — топонимическая фамилия.

Известные носители 
 
 Подольский, Анатолий Ефимович (род. 1968) — украинский учёный, педагог.
 Подольский, Андрей Ильич (род. 1947) — российский психолог, доктор психологических наук.
 Подольский, Антоний — инок РПЦ; стихотворец и духовный писатель XVII века.
 Подольский, Барух (1940—2011) — израильский специалист в области иврита и семитских языков.
 
 Подольский, Василий Ильич (1864—?) — член III Государственной думы от Подольской губернии, священник.
 Подольский, Владимир Иосифович (1931—2013) - советский и российский архитектор.
 Подольский, Евгений Михайлович (1934—2011) — советский партийный государственный деятель.
 Подольский, Иван Дмитриевич (1785—1823) — участник русско-персидской и наполеоновских войн.
 Подольский, Лукаш (род. 1985) — немецкий футболист.
 Подольский, Марк (род. 1979) — немецкий учёный-математик и шашист.
 Подольский, Митрофан Григорьевич (1918—1995) — советский дипломат.
 Подольский, Николай Тимофеевич (1903 — ?) — советский партийный деятель.
 Подольский, Сергей Иванович (1888—1946) — участник Белого движения на Юге России, ротмистр 1-го кавалерийского полка.

Составные фамилии 
 Гаврилов-Подольский, Валентин Феодосьевич (1908—?) — советский государственный и политический деятель.

Населённые пункты 
 Подольский — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Подольский — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края.

 Могилёв-Подольский — город областного подчинения, административный центр Могилёв-Подольского района Винницкой области Украины.

См. также 
 Подольский пожар 1811 года
 Подольский полугрошик
 
 Подольский рок-фестиваль
 
 Подольский спуск
 Подольский уезд
 Первый Подольский переулок